Le fauchon est une arme blanche, ancêtre du sabre.
 Fauchon est une maison de gastronomie de luxe française.

Patronyme

 Auguste Fauchon (1856-1939) est un traiteur français.
 Maxime Fauchon (1894-1981) est un avocat et un homme politique français. 
 Pierre Fauchon (1929-2016) est un homme politique français, connu en particulier pour la « Loi Fauchon ».